Lasowiacki karp w galarecie – danie kuchni polskiej popularne na terenach zamieszkiwanych przez Lasowiaków, wywodzące się z okolic Baranowa Sandomierskiego. Danie zostało wpisane na listę produktów tradycyjnych w kategorii produkty rybołówstwa w woj. podkarpackim. Danie składa się z kawałków karpia z warzywami zanurzonych w galarecie.

Historia 
Na terenie Puszczy Sandomierskiej istnieją bogate tradycję przygotowywania potraw rybnych. Danie wywodzi się z okolic Baranowa Sandomierskiego. W mieście pod koniec XVI wieku wzniesiony został zamek zbudowany w stylu palazzo in fortezza. Z czasem w okolicy zaczęły powstawać stawy hodowlane, w których hodowano m.in. karpie (np. Stawy Krasiczyńskie). Ryby były wykorzystywane w wielu daniach kuchni zamkowej; jednym z nich był lasowiacki karp w galarecie. Danie cieszyło się dużą popularnością w czasie, gdy właścicielami zamku był ród Dolańskich herbu Korab. Według podań ustnych podobny karp w galarecie wzorowany na baranowskim miał być przyrządzany również w pałacu w Dzikowie u Tarnowskich herbu Leliwa. Współcześnie lasowiacki karp w galarecie jest przygotowywany głównie na wigilię świąt Bożego Narodzenia i różnego rodzaju okazje (m.in. festyny). W 2016 roku danie zostało wpisane na listę produktów tradycyjnych po zgłoszeniu otrzymanym od Stanisława Czechury. Tradycja karpia lasowiackiego została potwierdzona m.in. przez muzeum w Kolbuszowej.

Sposób przygotowania 
Po oczyszczeniu karpia należy go pokroić w dzwonka, osolić i pozostawić na dwie godziny. Potem należy odpowiednio przygotować warzywa, takie jak marchew czy cebula. Karpia gotuje się i w międzyczasie przygotowuje zalewę z octu, liści laurowych i ziela angielskiego. Następnie karpia umieszcza się w odpowiednim naczyniu i zalewa wcześniej przygotowaną zalewą. Po ukończeniu powstaje danie o jasnoszarym kolorze i stałej galaretowatej konsystencji. W smaku jest lekko słono i ma zapach ryby i octu.

Przypisy 

Kuchnia podkarpacka
Polskie produkty tradycyjne
karp lasowiacki
karp lasowiacki